Il tabellone singolare del Venice Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Bruno Orešar. In finale ha sconfitto Andrej Ol'chovskij con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Paolo Canè (quarti di finale)
  Roberto Azar (primo turno)
  Claudio Pistolesi (semifinali)
  Pablo Arraya (quarti di finale)

  Stefano Pescosolido (secondo turno)
  Germán López Montoya (quarti di finale)
  Arnaud Boetsch (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Venice Challenger 1990